Toponímia:
 La Pedra (Biscarri), 
 La Pedra (Puig-reig), cim al municipi de Puig-reig (Berguedà)
 La Pedra (la Sénia), cim al municipi de la Sénia (Montsià)
 La Pedra (la Coma i la Pedra), entitat de població al municipi de La Coma i la Pedra (Solsonès)
 La Pedra (Isona i Conca Dellà), masia al municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 La Pedra (la Baronia de Rialb), masia al municipi de la Baronia de Rialb (Noguera)
 La Pedra (Santa Susanna), masia al municipi de Santa Susanna (Maresme)
 La Pedra (Fontcoberta), masia al municipi de Fontcoberta (Pla de l'Estany)
 La Pedra (Aguilar de Segarra), edifici històric al municipi d'Aguilar de Segarra (Bages)
 Ruta de la Pedra en Sec, sender de gran recorregut a Mallorca 
 Literatura: La Pedra de Cristall, novel·la de R.A. Salvatore